Sayonara –  dwudziesty siódmy album niemieckiej grupy muzycznej Die Flippers
 Sayonara – amerykański film z 1957 roku w reżyserii Joshua Logana
 Sayonara – synonim rodzaju ryb okoniokształtnych z rodziny strzępielowatych